Дми́трий Алексе́евич Дани́лов:
 Данилов, Дмитрий Алексеевич (1935—2020) — советский и российский педагог, член-корреспондент Российской академии образования.
 Данилов, Дмитрий Алексеевич (род. 1969) — русский писатель.